

Musica 
 Evolve – album degli Endo del 2001
 Evolve – album di Ani DiFranco del 2003
 Evolve – EP dei Chelsea Grin del 2012
 Evolve – album di Mario del 2014
 Evolve – album dei Coldrain del 2014
 Evolve – album degli Imagine Dragons del 2017

Altro 
 Evolve – videogioco pubblicato da 2K Games nel 2015
 Evolve – federazione statunitense di wrestling